Шуйское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шуйское — село в Атбасарском районе Акмолинской области.

Россия 
 Шуйское — село в Междуреченском районе Вологодской области.
 Шуйское — село в Вяземском районе Смоленской области.